

Geografia 
 Cavia – comune spagnolo della Castiglia e León.

Aziende 
 Cavia – software house sviluppatrice di videogiochi.

Zoologia 
 Cavia – genere di roditori.
 Cavia porcellus – animale comunemente noto come cavia.

Altro 
 Cavia – termine generico per indicare gli animali oggetto di sperimentazione animale.